Șeica se poate referi la:

 Localități din România
Șeica Mare - comună din județul Sibiu, reședința comunei cu același nume
Șeica Mică - comună din județul Sibiu, reședința comunei cu același nume

Toponime românești